Linnenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Linnenbaum (* 1986), deutsche Theaterregisseurin
 Sophie Linnenbaum (* 1986), deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Dramatikerin und Filmproduzentin